Куп Радивоја Кораћа је 2007. године одржан по први пут као национални кошаркашки куп Србије, а пети пут под овим именом. Домаћин завршног турнира био је Крагујевац у периоду од 8. до 11. фебруара 2007, а сви мечеви су одиграни у Хали Језеро. Титулу је освојио ФМП.

Дворана

Завршница

Састав победника

Референце

Спољашње везе 

 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Спорт у Крагујевцу
Сезона 2006/07. у српској кошарци